Карминьяно:

 Карминьяно — коммуна в Италии в регионе Тоскана.
 Карминьяно — сорт красного сухого вина.